2 miejscowości w Polsce: 
 Chrościce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Sońsk 
 Chrościce – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Kałuszyn